Суперкубок Франції з футболу 2002 — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2002 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Лор'яном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
Франція
2002 у французькому спорті